IHP est un sigle qui peut signifier :
 Institut Henri-Poincaré, un institut français de recherche en mathématiques et en physique ;
 interne des hôpitaux de Paris ;
 Industria Hemisjka Proîzvodnja, en Prahovo Serbie ;
 Institut d'histo-pathologie, un groupe de laboratoires d'anatomopathologie basé dans l'ouest et le centre de la France, spécialisé dans le diagnostic et le dépistage du cancer ;
 Interstellar Heliosphere Probe, un projet de mission spatiale chinoise.